Гу може да се односи на:

 Гу (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Гу (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз